Los Montesinos, municipi del País Valencià a la comarca del Baix Segura
 Antoni Montesinos (Carlet, ~1754 - València, 1822), músic valencià, mestre de capella del Reial Col·legi del Corpus Christi de València
 Antonio de Montesinos (Castella, ~1475 - Veneçuela, 1540), frare dominic i missioner
 Eugeni Montesinos i Somoza (Barcelona, 1898 - ?), futbolista català de les dècades de 1910 i 1920
 Francis Montesinos (Llíria, València, 1950), dissenyador de moda valencià 
 Guillermo Montesinos (Castelló de la Plana, 1948), actor valencià 
 Juan Antonio Montesinos García (Alacant, 1932 - 2014), polític valencià, diputat a les Corts Espanyoles i fundador d'Alianza Popular 
 José Montesinos Checa (València, 1869 - 1947), advocat i polític valencià 
 Macarena Montesinos de Miguel (Alacant, 1961), política valenciana 
 Manuel Montesinos Gómiz (Alacant, 1905 - 1990), polític valencià 
 Ramon Montesinos Calaf (Barcelona, 1943 - Alella, 2010), futbolista català dels anys 60 
 Toni Montesinos Gilbert (Barcelona, 1972), crític literari